Hale County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hale County (Alabama)
Hale County (Texas)